Magnus Westman (ur. 14 stycznia 1966) – szwedzki skoczek narciarski,  reprezentant IF Friska Viljor, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 i Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994.

Na igrzyskach w 1992 uczestniczył w trzech konkurencjach. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zajął 28. miejsce, na skoczni dużej był 44. wśród 59 zawodników, a w konkursie drużynowym uplasował się na 9. pozycji.

Startował również na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994. Wystartował tylko w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej i zajął 53. miejsce wśród 57 sklasyfikowanych zawodników.

Skoki narciarskie uprawia również jego córka, Frida Westman.

Przypisy 

Urodzeni w 1966
Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy